Алекса́ндр Никола́евич Васи́льев:
 Васильев, Александр Николаевич (1775—1853) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Васильев, Александр Николаевич (1902—1985) — российский юрист, учёный.
 Васильев, Александр Николаевич (1940—2006) — российский физик-теоретик, профессор СПбГУ.
 Васильев, Александр Николаевич (род. 1951) — российский физик, профессор МГУ.
 Васильев, Александр Николаевич (род. 1951) — российский физик, профессор МИФИ.
 Васильев, Александр Николаевич (род. 1958) — российский серийный убийца.
 Васильев, Александр Николаевич (род. 1964) — советский и украинский хоккеист.
 Васильев, Александр Николаевич (род. 1980) — российский футболист.
 Васильев, Александр Николаевич (род. 1982) — депутат Государственной думы.
 Васильев, Александр Николаевич (род. 1992) — российский футболист.